Аристобул () може да се отнася за:

 Аристобул I (~140–104/103 пр.н.е.), юдейски цар (104-103 пр.н.е.) от династията Хасмонеи
 Аристобул II (~100–49 пр.н.е.), юдейски цар (67-63 пр.н.е.) от династията Хасмонеи
 Аристобул III (~53–36 пр.н.е.), юдейски главен жрец, брат на Мариамна
 Аристобул IV (~35–7 пр.н.е.), син на Ирод Велики, баща на Ирод Агрипа I
 Аристобул Младши (+ сл. 44 г.), син на предния
 Аристобул от Халкис (~5–71/72), син на Ирод от Халкис, цар на Малка Армения (54-ок. 71/72 г.)

Други:

 Аристобул Касандрийски (~4 век пр.н.е.), гръцки историк
 Аристобул (философ) Александрийски (2 век пр.н.е.), наричан фалшиво също Аристобул от Панеас
 Аристобул (Светия), брат на апостол Варнава (Barnabas), епископ на Британия

 Тит Клавдий Аврелий Аристобул, римски консул 285 г.